Legacy: The Greatest Hits Collection — збірка хітів гурту Boyz II Men, виданих лейблом Universal Records в 2001 році.

Список композицій

Німецька і американська версії 
 «Motownphilly»
 «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday»
 «End of the Road»
 «In the Still of the Nite (I'll Remember)»
 «Hey Lover» (LL Cool J за участю Boyz II Men)
 «I'll Make Love to You»
 «On Bended Knee»
 «Water Runs Dry»
 «One Sweet Day» (Мэрая Кері і Boyz II Men)
 «Doin' Just Fine»
 «4 Seasons of Loneliness»
 «A Song for Mama»
 «Pass You By»
 «Rose and a Honeycomb» (тільки у Великій Британії, раніше не видана)

Делюкс-версія 

CD 1 — Пісні з альбомів
 «Motownphilly»
 «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday»
 «End of the Road»
 «In the Still of the Night (I'll Remember)»
 «Hey Lover» (LL Cool J за участю Boyz II Men)
 «I'll Make Love to You»
 «On Bended Knee»
 «Water Runs Dry»
 «One Sweet Day» (Мэрайя Кэри и Boyz II Men)
 «Doin' Just Fine»
 «4 Seasons of Loneliness»
 «A Song for Mama»
 «Pass You By»
 «Please Don't Go» (Бонус-трек)
 «Uhh Ahh» (Бонус-трек)
 «Thank You» (Бонус-трек)
 «U Know» (Бонус-трек)
 «Brokenhearted» (Soul Power mix, с Brandy) (Бонус-трек)

CD 2 — Ремікси з фільмів і т. д.
 «Motownphilly» (12" version)
 «Sympin'» (Extended Remix)
 «Uhh Ahh» (The Sequel Mix)
 «Thank You» (Moog Flava Mix)
 «I'll Make Love To You» (Make Love To You Mix)
 «On Bended Knee» (Human Rhythm Mix)
 «Water Runs Dry» (Strat Mix)
 «U Know» (Dallas Austin Remix)
 «Vibin'» (Cool Summer Mellow Mix)
 «I Remember» (Extended Version)
 «Doin' Just Fine» (Soul Solution Radio Version)
 «Can't Let Her Go» (Timbaland Remix)
 «Visions Of A Sunset» (Shawn Stockman solo)
 «Your Home Is In My Heart» (Stella's Love Theme, with Chante Moore)
 «I Will Get There» (Inspirational Version)
 «Not Me»
 «So Amazing»
 «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday» (Radio Version)

Посилання 
 Allmusic  огляд
 

Музичні альбоми 2001
Альбоми гурту Boyz II Men
Англомовні музичні альбоми